( für Sonnenaufgang) bezeichnet:
 Sunrise (Apfel), eine Apfelsorte
 Sunrise (Teleskop), ein ballongetragenes Teleskop zur Sonnenbeobachtung
 Typ Sunrise, Tankmotorschiffstyp

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sunrise (Arizona)
 Sunrise (Florida)
 Sunrise (Kalifornien)
 Sunrise (Kentucky)
 Sunrise (Louisiana)
 Sunrise (Minnesota)
 Sunrise (Mississippi)
 Sunrise (Missouri)
 Sunrise (Ohio)
 Sunrise (Oklahoma)
 Sunrise (Pennsylvania)
 Sunrise (Tennessee)
 Sunrise (Washington)
 Sunrise (West Virginia)
 Sunrise (Wyoming)

Unternehmen:
 Sunrise, ein Schweizer Telekommunikationsunternehmen und Nachfolger von Sunrise Communications
 Sunrise (Studio), ein Animationsstudio
 Sunrise Automotive Industries, ein ehemaliger indischer Automobilhersteller, der später als Sipani firmierte
 Sunrise Automobile Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Kultur:
 Sunrise – a Song of Two Humans, ein Film von Friedrich Wilhelm Murnau; siehe Sonnenaufgang – Lied von zwei Menschen
 Sunrise (Erzählung) (1994), eine Erzählung von Michael Köhlmeier
 Sunrise – Das Buch Joseph (2012), ein Roman von Patrick Roth
 Sunrise – The Game, ein deutsches Computerspiel
 TrackMania Sunrise, eine Computer-Autorennspiel; siehe TrackMania #TrackMania Sunrise
 Sunrise (Band), eine deutsche Band Ende der 1970er Jahre mit dem Hit Call On Me
 Sunrise (Zeitschrift), eine spanischsprachige Filmzeitschrift

als Namensbestandteil:
 Arctic Sunrise, der Eisbrecher der Greenpeace-Flotte
 Before Sunrise, ein Spielfilm aus dem Jahr 1995
 Operation Sunrise, die Kapitulationsverhandlungen zwischen den Deutschen und Amerikanern in der Endphase des Zweiten Weltkriegs 
 Radio Sunrise, ein ehemaliger Piratensender aus Eikeloh
 Sunrise Adams, eine US-amerikanische Pornodarstellerin
 Sunrise Avenue, eine finnische Musikgruppe
 Sunrise Beach, mehrere Orte
 Sunrise Movement, eine Graswurzelbewegung aus dem Bereich des Klimaschutzes
 Sunrise Period, ein Vorrechtszeitraum für Markennameninhaber während der Einführung einer neuen Top-Level-Domain 
 Sunrise Tower, ehemaliger Name des Hochhaus Hagenholzstrasse in Zürich
 Sunrise Senior Living, ein US-amerikanischer Betreiber von Seniorenheimen
 Sunrise Solartech (Photovoltaik), chinesischer Solarmodulhersteller
 Tequila Sunrise, ein Longdrink

Siehe auch: